Лос Алтитос има више значења:

 Лос Алтитос, Меса де лос Паредонес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алтитос (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Алтитос (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику